Erpeldange (luks. Ierpeldeng, niem. Erpeldingen) – wieś w północnym Luksemburgu, w gminie Wiltz. Wieś zamieszkują 202 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch